Plaats in Indonesië
 Tapelan (Balerejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java
 Tapelan (Ngraho), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java